Molekulska formula -{C9H6O6}- se može odnositi na:

 Trimelitinska kiselina
 Trimezinska kiselina